Синђелићев трг се може односити на:

 Синђелићев трг – трг у Нишу.
 Синђелићев трг – улица у Нишу.